На 3-х пляжных Азиатских играх, проходивших 12—22 июня 2012 года в городе Хайяне  (Китай), Лаос представляли пять спортсменок, соревновавшихся в пляжном сепак такро. По итогам соревнований лаосская сборная завоевала бронзовую медаль.

Медалисты

Пляжный сепак такро 

Женщины, регу

Примечания 

Лаос на Азиатских играх
Лаос